Сан Антонио лас Флорес има више значења:

 Сан Антонио лас Флорес (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио лас Флорес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику